
Termin -{Y4}- ima više značenja.

 Pankreasni polipeptidni receptor 1, GPCR
 Mazdin dizel motor, Y4 tip motora